RS-12 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes
 RS-12 (Rakete), eine ballistische Interkontinentalrakete aus russischer Produktion

RS12